Pipping steht für

 Pipping (München), ein Stadtviertel Münchens im Stadtteil Obermenzing
ein östliches Stadtviertel von Holzminden
den Familiennamen von
Heinrich Pipping (1670–1722), deutscher lutherischer Theologe